О́кессон () — шведская фамилия. Известные носители:

 Окессон, Бруно (1887—1971) — шведский борец, участник летних Олимпийских игр 1912 года.
 Окессон, Йимми (род. 1979) — шведский политик.
 Окессон, Карл Петер (1850—1894) — шведский скульптор, известный под псевдонимом Пер Хассельберг.
 Окессон, Маркус (род. 1975) — шведский художник и скульптор.
 Окессон, Ральф (род. 1961) — шведский шахматист.
 Окессон, Соня (1926—1977) — шведская поэтесса.
 Окессон, Кеннет (род. 1976) — норвежский барабанщик.